Юлиус Эдуард Ве́лан (, ; 1817 год, деревня Слепо, Лужица, Саксония — 7 апреля 1892 года, Слепо, королевство Саксония) — лютеранский священник, серболужицкий художник, писатель и переводчик.

Биография 
Родился в 1817 году в серболужицкой деревне Слепо в семье лютеранского пастора Яна Велана, который служил в этой деревне с 1810 года по 1852 год. Обучался с 1831 года в гимназии в Будишине, которую окончил в 1836 году вместе со своим другом Яном Смолером. Изучал теологию в Бреслау. Через некоторое время перевёлся в Берлинский университет, чтобы изучать там восточные языки. В июне 1841 года возвратился на теологический факультет университета Бреслау. Будучи студентом в Бреслау, совершил путешествие в Сербию. С 1842 года по 1850 год работал учителем в Кракове. В 1847 году вступил в серболужицкую культурно-просветительскую организацию «Матица сербская». В 1850 году возвратился в родную деревню, где проходил кандидатскую практику на священническое служение под руководством своего отца. В 1850/1851 годах опубликовал цикл из 32 сатирических литографий под названием «Knjez Wjesela na swojim kuble abo radosć wonkowneho žiwjenja» на страницах газеты «Tydźenska Nowina» и журнала «Łužičan», а также цикл под названием «Hans Depla a Mots Tunka» в газете «Serbske Nowiny».

В 1850 году был рукоположен в священника. В период с 1851 года после смерти отца в 1852 году получил его должность настоятеля в лютеранском приходе родной деревни, где прослужил до своей кончины в 1892 году. Его преемником на должность настоятеля был назначен Матей Гандрик. 

Публиковал свои произведения в серболужицкой газете «Serbske Nowiny», литературных журналах «Łužičan», «Łužica» и «Zernička». В 1869 году опубликовал в научном журнале «Časopis Maćicy Serbskeje» статью «Namjezno-Mužakowska wotnožka serbšćiny» и в 1876 году — балладу под названием «Mortwy doł», в которой выступал против политики германизации, проводимой властями Пруссии. Перевёл на верхнелужицкий язык народные песни южных славян.

Последние годы своей жизни сильно болел. Скончался 7 апреля 1892 года и был похоронен 11 апреля на кладбище в деревне Члепо.

Сочинения 
 Južnoserbske narodne pěsnje, Časopis Maćicy Serbskeje, 1848
 Serbske pismička, 1863.
 Wulět do Belgrada, Łužičan, 1868
 Moja lubosć. (Khĕrluš: Kak derje je mi, mój Jezuso, při tebi. Wot Wjelana pĕsnjeny, z notami lithografowany a fararjej Imišej poswjećeny), 1869.
 Evangelska wyschscha zyrkwina rada k woßadam, 1875.
 Konfirmaciske wopisma a dopomnjenki ze wšelakimi serbskimi špruchami z módrymi kromkami. 1878.
 Z hole. Kulturno-historiski wobraz, Łužica 2 (1883), str. 12-13;
 Lěkarstwo sa duschu we khoroscźi, 1886
 Spěwajomne psalmy abo metriski přełožk 150 psalmow, Slepo, 1891

 Переводы
 Samuel Dambrowski, Lěkarjenje za dušu w chorosći, Budyšin 1886;
 Jan Kochanowski, Psalterz Dawida.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Dokumente von und über Julius Eduard Wjelan (1817–1892) im SKA

Ссылки 
 Биография на сайте Серболужицкого института  
 Биография  
 Библиография  

Верхнелужицкие писатели
Лужицкие художники
Лужицкие переводчики
Члены Матицы сербо-лужицкой
Лютеранские священники